Allan Sirois (né le  à Rivière-du-Loup, au Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a commencé sa carrière junior avec les Saguenéens de Chicoutimi de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 1992-93. Il y joua trois saisons avant de passer aux mains de l'Océanic de Rimouski, alors un club d'expansion. Il y connut alors sa meilleure saison, récoltant 127 points en 69 parties. Après les séries éliminatoires où il ajouta 14 points, il fut invité à terminer la saison avec les IceCats de Worcester de la Ligue américaine de hockey.

Il ne s'imposa jamais avec les IceCats, ne jouant que 7 parties en trois saisons. Par contre, au niveau de l'ECHL, il fut plus dominant. Il joua 11 saisons dans cette ligue, passant la majorité de sa carrière avec le Pride de Pee Dee. En 2006-07, il joignit la Southern Professional Hockey League où il évolue toujours jusqu’au terme de la saison 2008-2009.

Trophées et honneurs personnels 
ECHL
2002 : nommé meilleur joueur du Match des étoiles.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||68 ||6 ||16 ||22 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||70 ||32 ||37 ||69 ||142 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||68 ||23 ||41 ||64 ||184 ||13 ||2 ||8 ||10 ||10
|-
|1995-1996 ||Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||69 ||59 ||68 ||127 ||172 ||10 ||4 ||10 ||14 ||15
|-
|1995-1996 ||IceCats de Worcester ||LAH ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Kingfish de Bâton-Rouge ||ECHL ||62 ||29 ||29 ||58 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||IceCats de Worcester ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 ||Kingfish de Bâton-Rouge ||ECHL ||37 ||7 ||17 ||24 ||80 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998||Lizard Kings de Jacksonville ||ECHL ||28 ||16 ||13 ||29 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 ||IceCats de Worcester ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Pride de Pee Dee ||ECHL ||70 ||35 ||49 ||84 ||105 ||13 ||4 ||13 ||17 ||14
|- 
|1999-2000 ||Pride de Pee Dee ||ECHL ||69 ||20 ||38 ||58 ||108 ||5 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2000-2001 ||Pride de Pee Dee ||ECHL ||71 ||26 ||37 ||63 ||118 ||10 ||2 ||4 ||6 ||10
|- 
|2001-2002 ||Pride de Pee Dee ||ECHL ||72 ||37 ||32 ||69 ||145 ||9 ||5 ||2 ||7 ||8
|-
|2002-2003 ||Pride de Pee Dee ||ECHL ||71 ||20 ||29 ||49 ||127 ||7 ||2 ||0 ||2 ||12
|- 
|2003-2004 ||Pride de Florence ||ECHL ||61 ||16 ||38 ||54 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Pride de Pee Dee ||ECHL ||72 ||22 ||33 ||55 ||94 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Grrrowl de Greenville ||ECHL ||65 ||20 ||28 ||48 ||63 ||6 ||2 ||3 ||5 ||12
|-
|2006-2007 ||Cyclones de Pee Dee ||SPHL ||53 ||30 ||48 ||78 ||161 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Wildcatters du Texas ||ECHL ||9 ||1 ||2 ||3 ||4 ||10 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2007-2008 ||Cyclones de Twin City ||SPHL ||52 ||29 ||30 ||59 ||92 ||2 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2008-2009 ||Cyclones de Twin City ||SPHL ||33 ||14 ||12 ||26 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-

|687 ||249 ||345 ||594 ||1011 ||60 ||16 ||27 ||43 ||66

|124 ||68 ||83 ||151 ||245 ||2 ||0 ||3 ||3 ||0

|275 ||120 ||162 ||282 ||560 ||54 ||12 ||32 ||44 ||54

|||7 ||1 ||0 ||1 ||2 ||||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi

Naissance en février 1975
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Joueur des Lizard Kings de Jacksonville
Joueur du Pride de Pee Dee
Joueur du Pride de Florence
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur des Cyclones de Pee Dee
Joueur des Cyclones de Twin City
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Rivière-du-Loup